Solitary Man (nummer), een nummer van Neil Diamond uit 1966, gecoverd door onder meer Johnny Cash
 Solitary Man (film), een film uit 2009